Dusk (Marvel), een superheld van Marvel Comics.
Dusk (The The album), een album van The The.
Dusk (Badlands album) een album van Badlands.
Dusk (band), een doommetalband.
Dusk (televisiezender), een televisiezender die porna uitzendt.